Лас Комас има више значења:

 Лас Комас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Комас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комас, Лас Комас Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комас, Педро Малдонадо (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Комас, Лос Тахос (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Комас (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Комас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Комас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Комас, Бреча 124 (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Комас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику